Кубански птеросаур () је наводно криптид са истока Кубе.

Опис криптида 
Описује се као биће налик на птеросаура. Висок је као одрасли човјек. Има кожната крила смеђасто-црвене боје распона од 3 метрa налик крилима код шишмиша, дуги реп са "перајом" на врху, црну-тамносмеђу кожу без длака, мале и тамне очи, има танак и кратак врат, дуг кљун са ситним зубима, и мале кратке ноге. Ово биће има способност стварања биолуминисцентног свјетла.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
Највећи број виђања овог бића се дешавао средином 20-ог вјека.
 1965. године Пети Карсон и њен брат су се наводно срели са овим бићем. Догађај се десио на једној од плажа недалеко од Гуантнамо заљева. Пети и њен брат су шетали плажом и примјетили птеросаура како се издиже главу из високе траве и посматра их. Био је на удаљености од 9 метара испред њих, посматрао их кратко вријеме и одлетио и нестао изнад дрвећа;
 У марту 1971. године Ескин Кун је наводно видио два птеросаура како лете преко мора. Ескин је тада био у војсци стациониран у Гуантнамо заљеву.

Види још 
 Живи диносаури
 Криптoзooлoшки гмизaвци и вoдoзeмци

Спољашње везе 
 http://www.kongamato-pterodactyl.com
 http://www.live-pterosaur.com/Prodigy/cuba_pterosaur/
 http://www.livepterosaur.com/media/pterosaurs-in-Cuba/
 http://www.floodofgenesis.com/pterosaurs/?p=1144

Криптозоологија
Живи диносауруси